

Чорноярка — село, Кокпектинський район, Абайська область
 Чорноярка — село, Павлодарський район, Павлодарська область

Див. також 
 Новочорноярка